beludzs nyelv
 beludzs nép
 Beludzsisztán, Pakisztán egyik tartománya
 Beludzsisztán, Afganisztán középső-déli és délnyugati területei képezte régió
 Szisztán és Beludzsisztán, Irán délkeleti határtartománya